Albert Solé i Bruset (Bucarest, 1962), periodista i director de documentals 
 Carme Solé Vendrell (Barcelona, 1944), dibuixant i il·lustradora 
 Domènec Solé Gasull (Reus, 1947), historiador local autodidacte 
 Eulàlia Solé i Olivart (Barcelona, 1946), pianista 
 Felip Solé i Olivé (Barcelona, 1880 - 1947), pedagog i polític català 
 Felip Solé i Sabarís (Lleida, 1915 - Barcelona, 2005), polític català 
 Joan Solé, diversos personatges
 Joaquim Solé i Vilanova (Igualada, 1952), economista català, catedràtic d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona 
 Jordi Solé, diversos personatges
 Josep Solé i Barberà (Llívia, 1913 - Barcelona, 1988), polític i advocat català 
 Josep Maria Solé i Sabaté (Lleida, 1950), historiador especialitzat en la Guerra civil espanyola 
 Lluís Solé i Sabarís (Gavà, 1908 - Capellades, 1985), geògraf i geòleg català 
 Núria Solé (Tarragona, 1977), periodista catalana 
 Oriol Solé Sugranyes (Barcelona, 1948 - Auritz, 1976), activista revolucionari català d'ideologia autonomista i anarquista 
 Pere Solé i Junoy (Barcelona, 1905 - 1982), futbolista i entrenador de futbol 
 Ramon Solé i Valdívia (Cartagena, 1938 — Barcelona, 1997), ballarí i coreògraf 
 Vicenç Solé de Sojo (Barcelona, 1891 - 1963), poeta, advocat i polític català 
 Vicenç Solé-Jorba (Olot, 1904 – El Brull, 1946), pintor català